WinLibre est une compilation de logiciels libres pour Windows.
Son but est de populariser le logiciel libre auprès du plus grand nombre. Cette distribution est un ensemble de logiciels libres incluant les plus courants tels que la suite bureautique OpenOffice.org ou encore GIMP. Cette compilation n'est plus mise à jour depuis 2004.

Historique 
 WinLibre 0.1 () : début du projet WinLibre
 WinLibre 0.2 () : apparition de la version 'Mini' qui se télécharge à la volée avant l'installation
 WinLibre 0.3 () : mises à jour, corrections de bug

Programmes inclus

Bureautique 
 OpenOffice.org
 PDFCreator

Internet 
 Mozilla Firefox
 Mozilla Thunderbird
 Gaim
 Nvu
 FileZilla

Création 
 The GIMP
 Inkscape
 Blender
 Audacity

Multimédia 
 VideoLanClient
 CDex
 WinLame
 Zinf Audio Player

Utilitaires 
 7-Zip (Utilitaire de compression de fichier)
 NetTime (Utilitaire de synchronisation de l'heure)
 TightVNC (Utilitaire de prise de main d'ordinateur)
 ClamWin (Anti virus)
 Notepad2 (Éditeur de texte simple)
 iZArc (logiciel de décompression et de compression)

Voir aussi

Lien interne 
 Liste de logiciels libres

Liens externes 
  Site officiel
  WinLibre sur Framasoft (lien mort)

Compilation de logiciels libres
Compilation de logiciels pour Microsoft Windows